Снежана Бећаревић је била југословенска филмска, позоришна и гласовна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1966. || Рој  || Стојанкина ћерка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Хроника паланачког гробља (ТВ мини серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1986. || Развод на одређено време  || /
|-
| 1989. || Сазвежђе белог дуда (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1995. || Театар у Срба (ТВ серија) || /
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци
Српски гласовни глумци